Натуральне число 1203
 1203 рік до нашої ери
 1203 рік нашої ери